Ženská čtyřhra Kremlin Cupu 2021 probíhala ve druhé polovině října 2021. Do deblové soutěže moskevského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic.  V roce 2020 se turnaj pro koronavirovou pandemii nekonal. Obhájcem titulu  z roku 2019 byl japonský pár Šúko Aojamová a Ena Šibaharaová, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal druhý nasazený lotyšsko-český pár Jeļena Ostapenková a Kateřina Siniaková, který ve finále zdolal ukrajinsko-rumunské turnajové čtyřky Nadiju Kičenokovou a Ioanu Ralucu Olaruovou. Po dvousetovém průběhu 6–2 a 4–6 rozhodl až super tiebreak nejtěsnějším rozdílem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly při druhém společném startu premiérovou trofej. Ostapenková vybojovala čtvrtý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Siniakovou to bylo třinácté takové turnajové vítězství. Ve čtvrtfinále se přitom ocitly na hranici vyřazení, když musely proti Kužmové s Panovové odvracet tři mečboly. Češka, která získala první titul bez své stabilní spoluhráčky Krejčíkové triumfu v Sydney v roce 2019, se v deblovém hodnocení posunula na třetí místo, když předstihla právě Krejčíkovou.

Nasazení párů 
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (1. kolo)
  Jeļena Ostapenková /  Kateřina Siniaková (vítězky)
  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (semifinále)
  Nadija Kičenoková /  Ioana Raluca Olaruová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kremlin Cup 2021